Zádor (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya
Zádor (okres Rimavská Sobota), een gemeente in de Slowaakse regio Banská Bystrica
Ervin Zádor, een Hongaars waterpolospeler